Deux navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Eglinton :
 le , un dragueur de mines de classe Racecourse lancé en 1916 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1939.

Eglinton